Léo (automerk), een Frans automerk (1896-1898)
 Leo (koek), een Belgisch chocoladekoekje van Milka
 Leo (personage), een personage uit de stripreeks Soeperman
 Leo (voornaam), een jongensnaam, zie voor personen aldaar
 Leo (2000), een Spaanse film uit 2000, geregisseerd door José Luis Borau 
 Leo (2002), een film uit 2002 met onder anderen Elisabeth Shue
 Leeuw (sterrenbeeld), het sterrenbeeld Leo
 Luiz Eduardo de Oliveira (1944), een van oorsprong Braziliaans striptekenaar, bekend als Léo

Plaatsen 
 Léo (Burkina Faso), de hoofdstad van de provincie Sissili in Burkina Faso
 Leo (departement), een departement in de provincie Sissili in Burkina Faso
 Kinshasa of voorheen Leopoldstad, in de koloniale tijd vaak als Leo afgekort

Ruimtevaart 
 Low Earh orbit (LEO), satellieten die zich tussen ongeveer 350 en 1400 km boven het aardoppervlak bevinden worden tot LEO-categorie gerekend.

Zie ook 
 Leon (doorverwijspagina)
 Leone (doorverwijspagina)